Příjmení Mačák, přechýleně Mačáková, nosí více významných osobností:

 Alois Mačák (* 1964), český komunální politik
 Pavel Mačák (* 1957), český fotbalista
 Štefan Mačák (* 1985), slovenský šachový velmistr

Podobná příjmení 
 Macák
 Macek
 Macík
 Maček

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení